Забайка́лье:

 Забайкалье — историко-географическая область в России на юго-востоке Восточной Сибири, к югу и востоку от озера Байкал.
 Забайкальский край — субъект Российской Федерации в восточной части Забайкалья, в составе Дальневосточного федерального округа и Восточно-Сибирского экономического района.
 Забайкальская область — административная единица в составе Российской империи, Российской республики, Российской Советской республики и Дальневосточной республики (без левобережья Селенги).